Великий пожар в Нью-Йорке (1776)
 
 Великий пожар в Нью-Йорке (1845)